Сент-Монте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Орлеана, 50 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 178,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Монтен на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Монтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Монтен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Монтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Монтен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер